Jean Bertaut (1552-1611), poète français ;
 Françoise Bertaut de Motteville (1615-1689), femme de lettres française et nièce de Jean Bertaut.
 Léonard Bertaut (?-1662), frère minime, historien régionaliste ;
 Marie-Henriette Bertaut (1822-1879), portraitiste et peintre d'histoire française ;
 Jules Bertaut (1877-1959), écrivain, historien et conférencier français.